Стентон (округ, Канзас)
 Стентон (округ, Небраска)